Grand Est Open 88 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Grand Est Open 88 rozgrywany w dniach 4–10 lipca 2022 roku w Contrexéville na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji
Turnieje tenisowe we Francji
Turnieje tenisowe WTA 125